Káptalanfa egykori neve, Veszprém megye
Nyitrasárfő (szk. Nitrianska Blatnica), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Pozsonysárfő (szk. Blatné), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Szenci járás
Sárfő erdőőrlak, Senkőc része, Szlovákia, Pozsonyi kerület, Bazini járás